Der Rabbit 2000 ist ein von Rabbit Semiconductor entwickelter Mikrocontroller. Seit Rabbit Semiconductor von Digi International aufgekauft wurde, ist der Mikrokontroller bei Digi erhältlich.

Architektur 
Der Rabbit 2000 ist eine Weiterentwicklung des Zilog Z80 und ist wie dieser im Wesentlichen ein 8/16-Bit-Mikrocontroller. Er weist die gleichen Register auf und übernimmt bis auf wenige Ausnahmen die Befehle des Z80. Hinzugekommen sind insbesondere Befehle, die eine geeignete Zielarchitektur für C-Compiler ausmachen, wie zum Beispiel Instruktionen mit Stapelzeiger-relativer Adressierung. Allerdings entfiel im Vergleich zum Z80 beispielsweise der Befehl CPIR, der die effiziente Implementierung der häufig gebrauchten C-Funktionen strlen(), strnlen() und memchr() erlaubt.

Weiterentwicklungen 
Der Rabbit 3000 hat dieselbe Architektur, aber weitere integrierte Peripherie. Der Rabbit 3000A hat zusätzliche Befehle für Ein- bzw. Ausgabe und Arithmetik mit großen Ganzzahlen. Der Rabbit 4000 fügt demgegenüber wieder weitere Peripherie hinzu. Ab dem Rabbit 5000 ist die Architektur im Wesentlichen 32-Bit und deutlich verschieden vom Rabbit 2000.

Compilerunterstützung 
Die Architektur wird vom freien C-Compiler SDCC unterstützt. Daneben gibt es noch das nichtfreie Dynamic C vom Hersteller des Rabbit, und CROSS-C. Letztere haben aber deutliche Lücken im Bezug auf den C-Standard, optimieren weniger stark und unterstützen den Rabbit 2000 nicht mehr in ihren aktuellen Versionen.

Weblinks 
 Rabbit 2000 Documentations (englisch)

Mikrocontroller